La buée est de la vapeur d'eau condensée sur une surface.
 La buée est l'ancien nom de la lessive jusqu'au début du .
 Une buée désigne un type de grand vase à anse entre le  et le milieu du .

Patronyme 

 Adrien-Quentin Buée, également appelé l'abbé Buée (1748-1826), prêtre, mathématicien et compositeur français.